2 miejscowości w Polsce:
 Jakuby – gajówka w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Janów Lubelski
 Jakuby – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska